Il Campionato argentino di rugby a 15 2010   è stato dalla selezione della Tucumàn che ha superato in finale la selezione di Rosario.

Il torneo era articolato su tre livelli.

Torneo "Campeonato" 

Due gironi di quattro squadre, le prime due alle semifinali.

Le quarte di ogni girone disputano uno spareggio per la permanenza con le due vincenti del torneo "Ascenso".

Girone 1 

Classifica

|}

Girone 2 

 Classifica:

|}

Semifinali

Finale

Torneo "Ascenso"

Girone 1 

 Classifica:

|}

  Mar del Plata alle finali per la promozione al Torneo Campeonato
 Entre Rios ai play out con le migliori del torneo "Estimulo"

Girone 2 

|}

Finali promozione 

Le vincenti dei gironi dell'Ascenso giocano per la promozione al "Campeonato 2011" contro le quarte dei due gironi del torneo "campionato".

 Mar del Plata promossa al Torneo campeonato 2011

 Santa Fe mantiene il suo posto nel "Torneo Campeonato 2011"

Torneo Estimulo

Zona "Norte" 

|}

|}

 Andina ai Play-off per la promozione

Zona "Sur" 

 

|}

  Lagos del Sur ai Play-off per la promozione

Play Off promozione 

Partecipano le vincenti della zona "Norte" e della "Sur" e le ultime dei due gironi del torneo "Ascenso".

  Entre Rios si conferma nel Torneo Ascenso 2011

  Chubut si conferma nel Torneo Ascenso 2011

Collegamenti esterni